Die Anzahl der Ärzte im Verhältnis zur Bevölkerung ist ein starker Indikator für die Qualität der gesundheitlichen Versorgung in einem Land, wobei allerdings zu bedenken ist, dass das Ausbildungsniveau dieser Ärzte, sowie die Anzahl der in Teilzeit arbeitenden Ärzte nicht berücksichtigt wird. 2010 gab es in 44 % der Staaten, die der Weltgesundheitsorganisation angehören, weniger als einen ausgebildeten Arzt für 1000 Einwohner.

Liste 
Länder sortiert nach Anzahl an ausgebildete Ärzten pro 1000 Einwohner zum jeweils letzten ermittelbaren Zeitpunkt. Quelle: World Health Organization (WHO).

Einzelnachweise 

!
Liste (Staaten)
Sozialwissenschaftliche Kennzahl